Тьельмес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Население — 2581 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Мадрида